

Гарфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Гарфорд Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсільванія